Andrej Vladimirovitj av Ryssland (ryska: Андрей Владимирович Романов; Andrej Vladimirovitj Romanov), född 14 maj (2 maj g.s.) 1879 i Tsarskoje Selo, död 30 oktober 1956 i Paris, var storfursten Vladimir Alexandrovitj av Ryssland och storfurstinnan Maria Pavlovnas yngste son. Han flydde vid revolutionen 1917 från Ryssland till Paris och gifte sig 1921 med sin älskarinna, den berömda ballerinan Matilda Ksjesinskaja.

Anfäder

Referenser

Externa länkar

Romanov
Födda 1879
Avlidna 1956
Män